Dit is een lijst van planetoïden 7601-7700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (7601) - || 1994 US1 || 25 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7602) Yidaeam || 1994 YW1 || 31 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (7603) Salopia || 1995 OA2 || 25 juli 1995 || S. P. Laurie
|-
| (7604) Kridsadaporn || 1995 QY2 || 31 augustus 1995 || R. H. McNaught
|-
| (7605) - || 1995 SR1 || 21 september 1995 || T. B. Spahr
|-
| (7606) - || 1995 SV2 || 20 september 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7607) Billmerline || 1995 SB13 || 18 september 1995 || Spacewatch
|-
| (7608) Telegramia || 1995 UO1 || 22 oktober 1995 || J. Tichá
|-
| (7609) - || 1995 WX3 || 18 november 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7610) Sudbury || 1995 XB || 3 december 1995 || D. di Cicco
|-
| (7611) Hashitatsu || 1996 BW1 || 23 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (7612) - || 1996 CN2 || 12 februari 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7613) ʻAkikiki || 1996 DK || 16 februari 1996 || NEAT
|-
| (7614) Masatomi || 1996 EA || 2 maart 1996 || T. Kobayashi
|-
| (7615) - || 1996 TA11 || 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7616) Sadako || 1996 VF2 || 6 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (7617) - || 1996 VF30 || 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7618) Gotoyukichi || 1997 AU4 || 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (7619) - || 1997 AP21 || 13 januari 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7620) Willaert || 4077 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7621) Sweelinck || 4127 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7622) Pergolesi || 6624 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7623) Stamitz || 9508 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7624) Gluck || 1251 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7625) Louisspohr || 2150 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7626) - || 1976 QL2 || 20 augustus 1976 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (7627) Wakenokiyomaro || 1977 DS4 || 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (7628) Evgenifedorov || 1977 QY || 19 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (7629) Foros || 1977 QK1 || 19 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (7630) - || 1979 MR2 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (7631) Vokrouhlický || 1981 WH || 20 november 1981 || E. Bowell
|-
| (7632) Stanislav || 1982 UT5 || 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (7633) Volodymyr || 1982 UD7 || 21 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (7634) Shizutani-Kou || 1982 VO3 || 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (7635) - || 1983 VH1 || 6 november 1983 || A. Mrkos
|-
| (7636) Comba || 1984 CM || 5 februari 1984 || E. Bowell
|-
| (7637) - || 1984 DN || 23 februari 1984 || H. Debehogne
|-
| (7638) Gladman || 1984 UX || 26 oktober 1984 || E. Bowell
|-
| (7639) Offutt || 1985 DC1 || 21 februari 1985 || Oak Ridge Observatory
|-
| (7640) Marzari || 1985 PX || 14 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (7641) - || 1986 TT6 || 5 oktober 1986 || M. Antal
|-
| (7642) - || 1988 TZ || 13 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7643) - || 1988 VQ1 || 6 november 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (7644) Cslewis || 1988 VR5 || 4 november 1988 || A. Mrkos
|-
| (7645) Pons || 1989 AC2 || 4 januari 1989 || A. Mrkos
|-
| (7646) - || 1989 KE || 29 mei 1989 || H. E. Holt
|-
| (7647) Etrépigny || 1989 SR2 || 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (7648) - || 1989 TB1 || 8 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (7649) Bougainville || 1990 SV5 || 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (7650) Kaname || 1990 UG || 16 oktober 1990 || T. Seki
|-
| (7651) Villeneuve || 1990 VD6 || 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (7652) - || 1991 RL5 || 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (7653) - || 1991 UV || 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7654) - || 1991 VV3 || 11 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7655) Adamries || 1991 YM1 || 28 december 1991 || F. Börngen
|-
| (7656) Joemontani || 1992 HX || 24 april 1992 || Spacewatch
|-
| (7657) Jefflarsen || 1992 HK1 || 25 april 1992 || Spacewatch
|-
| (7658) - || 1993 BM12 || 22 januari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7659) - || 1993 CP1 || 15 februari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7660) - || 1993 VM1 || 5 november 1993 || R. H. McNaught
|-
| (7661) Reincken || 1994 PK38 || 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (7662) - || 1994 RM1 || 3 september 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7663) - || 1994 RX1 || 2 september 1994 || E. F. Helin
|-
| (7664) - || 1994 TE3 || 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7665) Putignano || 1994 TK3 || 11 oktober 1994 || V. S. Casulli
|-
| (7666) Keyaki || 1994 VC1 || 4 november 1994 || K. Cross
|-
| (7667) - || 1995 BL3 || 29 januari 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7668) Mizunotakao || 1995 BR3 || 31 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (7669) Malše || 1995 PB || 4 augustus 1995 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (7670) Kabeláč || 1995 QJ || 20 augustus 1995 || L. Šarounová
|-
| (7671) Albis || 1995 UK1 || 22 oktober 1995 || Z. Moravec
|-
| (7672) Hawking || 1995 UO2 || 24 oktober 1995 || Kleť
|-
| (7673) Inohara || 1995 UY3 || 20 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (7674) Kasuga || 1995 VO1 || 15 november 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7675) Gorizia || 1995 WT5 || 23 november 1995 || Farra d'Isonzo
|-
| (7676) - || 1995 WN8 || 18 november 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7677) Sawa || 1995 YP3 || 27 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (7678) Onoda || 1996 CW2 || 15 februari 1996 || A. Nakamura
|-
| (7679) Asiago || 1996 CA9 || 15 februari 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (7680) Cari || 1996 HB || 16 april 1996 || Stroncone
|-
| (7681) Chenjingrun || 1996 YK2 || 24 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (7682) Miura || 1997 CY19 || 12 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (7683) Wuwenjun || 1997 DE || 19 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (7684) Marioferrero || 1997 EY || 3 maart 1997 || P. G. Comba
|-
| (7685) - || 1997 EP17 || 1 maart 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7686) Wolfernst || 2024 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7687) Matthias || 2099 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7688) Lothar || 2536 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7689) Reinerstoss || 4036 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7690) Sackler || 2291 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7691) Brady || 3186 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7692) - || 1981 EZ25 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7693) - || 1982 WE || 20 november 1982 || T. Seki
|-
| (7694) Krasetín || 1983 SF || 29 september 1983 || A. Mrkos
|-
| (7695) Přemysl || 1984 WA1 || 27 november 1984 || A. Mrkos
|-
| (7696) Liebe || 1988 JD || 10 mei 1988 || W. Landgraf
|-
| (7697) - || 1989 AE || 3 januari 1989 || T. Kojima
|-
| (7698) Schweitzer || 1989 AS6 || 11 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (7699) Božek || 1989 CB4 || 2 februari 1989 || A. Mrkos
|-
| (7700) Rote Kapelle || 1990 TE8 || 13 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel|}

Planetoïdenlijsten